Ars Magica ():

 Ars Magica — умение вызывать посредством таинственных сил сверхъестественные явления, ведёт свое начало от халдеев. В средние века различали белую (действующую с помощью добрых духов) и чёрную магию (с помощью адских сил).
 Ars Magica (1987—2004) — настольная ролевая игра.

Примечания